Распространение COVID-19 в Грузии началось 26 февраля 2020 года, когда был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Заражённым оказался гражданин Грузии, приехавший из Ирана.

Согласно официальной статистике, на 23 августа в Грузии подтверждён 1411 случай заражения, из которых выздоровели 1132 человека и 17 человек скончались. На карантине находятся — 7005 человек, из них под наблюдением — 255 человек.

«Вторая волна» коронавируса началась осенью 2020 года...

Хронология распространения

Февраль 2020 
26 февраля в Грузии был зафиксирован первый случай коронавируса.

28 февраля зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом. Им оказалась 31-летняя женщина, которая является гражданской Грузии и прилетела в Кутаисский международный аэропорт из Италии.

29 февраля в Грузии зафиксировали третий случай коронавируса.

Март 2020 
4 марта вирус выявлен ещё у одного гражданина Грузии.

5 марта было зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавирусом.

7 марта был подтверждён 13-й случай заражения коронавирусом.

9 марта был подтверждён 15-й случай заражения коронавирусом.

10 марта в Грузии были подтверждены ещё 8 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

11 марта вирус COVID-19 диагностировали у 12-летнего ребенка. В тот же день у заместителя министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрия Нозадзе обнаружен коронавирус.

12 марта был подтверждён 25-й случай заражения коронавирусом. В тот же день в Италии выздоровела гражданка Грузии, инфицированная коронавирусом.

14 марта были подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом. В тот же день первый пациент в Грузии, зараженный новым типом коронавируса (COVID-19), выздоровел.

15 марта в Батуми зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. В тот же день от коронавируса в Грузии выздоровел второй пациент.

18 марта были подтверждены 8 новых случая заражения коронавирусом.

20 марта в Поти патрульная полиция задержала двух граждан (прибывшие из Германии) за нарушение правил самоизоляции и принудительно доставила их в карантинную зону в Аджарии. В тот же день в Грузии был зафиксирован 4 очередных случая инфицирования коронавирусом.

21 марта объявили о пяти новых случаях заражения и об одном случае выздоровления.

22 марта третий пациент вылечился от коронавируса и был выписан из больницы. В тот же день было объявлено, что согласно предварительным результатам, ещё 5 пациентов вылечились от коронавируса и покинули Тбилисскую инфекционную больницу.

22 марта в Марнеули был зафиксирован один случай заражения.

22 марта было зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых — несовершеннолетний

23 марта в Батуми госпитализированы шесть человек, которые размещены в Батумской инфекционной больнице, 5 из них перевезены из зоны карантина, 1 — иностранный пилот.

23 марта было подтверждено ещё 7 новых случаев заражения коронавирусом, 4 из 7 новых инфицированных не связаны с внутренним распространением вируса, они прибыли в Грузию из США, а 1 из них — 15-летний подросток.

Декабрь 2021 
Первые два случая заражения омикрон-штаммом выявлены 20 декабря 2021 года. На 26 декабря 2021 года в Грузии выявлен 51 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Январь 2022 
На 1 января 2022 года зафиксировано 936 844 случая заражения коронавирусом. 13 860 человек скончалось. 896 868 выздоровело.

Май 2022 
На 2 мая 2022 года с начала пандемии 1 655 221 чел. инфицировано. 16 811 чел. скончалось.

Правительственные меры

Март 2020 
Со 2 марта для предотвращения возможного распространения коронавируса в школах и детских садах начались каникулы.

6 марта Грузия приостановила полёты с Италией.

13 марта Азербайджан и Грузия на 10 дней закрыли общую границу для всех видов транспорта после телефонного разговора между премьер-министрами Али Асадовым и Георгием Гахария. Кроме того, были введены временные ограничения на железнодорожное путешествие для граждан Азербайджана в направлении Баку-Тбилиси и для иностранных граждан в направлении Тбилиси-Баку.

С 16 марта передвижение граждан на границе Грузии с Российской Федерацией было временно приостановлено.

16 марта объявили, что в Грузии на две недели вводится запрет на въезд в страну для всех иностранных граждан. Распоряжение о закрытии границы вступил в силу в 00:00 часов 18 марта. Также с 18 ввёлся вводится запрет на движение микроавтобусов.

19 марта было принято решение о закрытии торговых объектов.

21 марта для предотвращения возможного распространения коронавируса силы обороны Грузии перешли на казарменное положение.

21 марта в Грузии из-за угрозы распространения в стране коронавируса было объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля.

23 марта Правительство Грузии приняло постановление, согласно которому запрещаются такие мероприятия, которые предполагают собрания в количестве более 10-ти физических лиц. Кроме того, согласно постановлению правительства Грузии № 181, возобновление учебного процесса также отложено до истечения срока чрезвычайного положения 21 апреля.

23 марта в Марнеули и Болниси был объявлен карантин, въезд и выезд из муниципалитетов стал запрещённым.

Май 2022 
Со 2 мая 2022 года отменено обязательное ношение масок в закрытых помещениях кроме медицинских учреждений и общественного транспорта.

Эвакуация граждан 
5 марта находившихся на ирано-азербайджанской границе граждан Грузии доставили в страну.

10 марта в Грузию из Италии на двух самолетах спецрейсом прилетели 156 граждан Грузии.

23 марта приземлился спец-рейс из Берлина, который привёз из Германии на родину граждан Грузии.

Отмена мероприятий 
С 1 марта в Грузии временно отменили проведение массовых мероприятий.

10 марта в рамках превенции распространения коронавируса, в муниципалитете Гардабани отказались праздновать «Новруз Байрам» многолюдными мероприятиями.

Вакцинация 
На 1 января 2022 года вакцинировано обеими дозами вакцины 1 149 956 человек, первой дозой вакцины — 1 290 114 человек. 73 465 человек введена бустерная доза.

Ссылки 
 Грузия вначале успешно боролась с Covid-19. Но потом что-то пошло не так // Русская служба Би-би-си, 12 декабря 2020

Примечания 

Грузия
Грузия
Грузия
Здравоохранение в Грузии
Катастрофы в Грузии
2020 год в Грузии